Вільгельм цу Шаумбург-Ліппе (1724—1777) — син графа Шаумбург-Ліппе Альбрехта Вольфганга та графині Маргарити Гертруди Еєнгаузен. Відомий полководець Семирічної війни, генерал-фельдцейхмейстер курфюрства Брауншвейг-Люнебург і генерал-фельдмаршал Великої Британії.
 Вільгельм цу Шаумбург-Ліппе (1834—1906) — син князя Шаумбург-Ліппе Георга Вільгельма та принцеси Іди цу Вальдек-Пірмонт. Засновник Находської гілки дому Ліппе. Генерал кінноти австрійської армії.
 Вільгельм цу Шаумбург-Ліппе ( 1939) — син принца Шаумбург-Ліппе Крістіана та данської принцеси Феодори. Голова Находської гілки дому Шаумбург-Ліппе станом на 2020 рік.